Sjötorp kan syfta på:

Sjötorp, Mariestads kommun – en tätort i Mariestads kommun
Sjötorp, Karlskrona kommun – en småort i Karlskrona kommun
Sjötorp, Gävle kommun – en småort i Gävle kommun
Sjötorp, Balingsta – en byggnad i Huddinge kommun
Högås och Sjötorp – en småort i Kungsbacka kommun